Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1900 celebrats a la ciutat de París (França) es disputà una prova de gimnàstica.

Resum de medalles

Medaller 

Bèlgica, Bohèmia, Alemanya, Gran Bretanya, Hongria, Itàlia i Suïssa també tingueren gimnastes competint, però no guanyaren cap medalla.

Resultats 
La prova de gimnàstica consistí en 16 exercicis, alguns dels quals foren dues competicions de la mateixa disciplina. El nombre màxim de punts per disciplina era de 20, per tant, la puntuació total possible era de 320 punts. Les disciplines, que van incloure algunes de disciplines atlètiques, foren:
 1 i 2 - Barra horitzontal
 3 i 4 - Barres paral·leles
 5 i 6 - Anelles
 7 i 8 - Cavall amb arcs
 9 i 10 - Exercici de terra
 11 - Salt de cavall
 12 - Salt d'alçada combinat
 13 - Salt de longitud
 14 - Salt de perxa
 15 - Escalada de corda
 16 - Aixecament de pes

Referències 

 Base de dades del COI
 De Wael, Herman. Herman's Full Olympians: "Gymnastics 1900". Accessed 25 de febrer 2006. Available electronically at  .
 
  www.sports-reference.com - Gimnàstica 1900 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1900
Gimnàstica als Jocs Olímpics